Георг Леонхард Аурнхаймер (; ,  — , ) — немецкий театральный деятель.

Владелец ресторанов «Bayrische Hof» в Нюрнберге и «Zum Goldenen Reichsadler» в Эрлангене. В 1801 г. основал в Нюрнберге Нюрнбергский национальный театр () — первую в городе независимую театральную сцену — и построил для неё здание на Лоренцер-Плац, расположив на фасаде надпись: «Истине, добродетели, мудрости, музам воздвиг сей храм из любви к своей родине Аурнхаймер» (). Театр Аурнхаймера служил основной сценической площадкой города до сооружения в 1833 году городского театра.

Примечания 

Театральные продюсеры Германии